Woodbury kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodbury (Connecticut)
Woodbury (Devon)
Woodbury (Georgia)
Woodbury (Kentucky)
Woodbury (Minnesota)
Woodbury (New Jersey)
Woodbury (New York)
Woodbury (Pennsylvania)
Woodbury (Tennessee)